Die 15. Skiflug-Weltmeisterschaft wurde vom 22. bis zum 25. Januar 1998 auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze im deutschen Oberstdorf ausgetragen.

Ergebnis

Quellen 
 Skiflug-Weltmeisterschaften: 22.–25. Januar 1998 in Oberstdorf (GER), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 389 ISBN 3-89784-099-5

Weblinks 
 Oberstdorf (GER) FIS Ski-Flying Championships Men's K180 January 25, 1998; FIS Offizielle Resultaten
 Oberstdorf GER 1998.01.25 MSL FIS Ski Flying World Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 23. Juni 2020
 Oberstdorf GER 1998.01.24 MSL auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 23. Juni 2020
 Oberstdorf GER 1998.01.25 MSL auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 23. Juni 2020

1998
Sportveranstaltung 1998
Sportveranstaltung in Oberstdorf
Heini-Klopfer-Skiflugschanze